Nariño est un nom colombien, rendu illustre par Antonio Nariño, un des héros de l'indépendance de la Colombie.

Toponymes 
Plusieurs lieux de Colombie ont été nommés en l'honneur d'Antonio Nariño.
 Département de Nariño ;
 Nariño, municipalité du département d'Antioquia ;
 Nariño, municipalité du département de Cundinamarca ;
 Nariño, municipalité du département de Nariño ;
 Antonio Nariño, district de Bogotá ;
 Puerto Nariño, municipalité du département d'Amazonas.

Autres 
 Casa de Nariño, ou Palacio de Nariño (Palais Nariño), la résidence officielle du président de la Colombie et le siège du gouvernement colombien, à Bogota ;
 Culture Nariño, civilisation archéologique du  qui se trouvait dans la région de l'actuelle frontière entre la Colombie et l'Équateur ;
 Université de Nariño, institution publique d'enseignement supérieur dans la ville de San Juan de Pasto.